Miejscowości w USA:
 Fond du Lac – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Fond du Lac  (ang. Fond du Lac Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fond du Lac (ang. Fond du Lac County) – w stanie Wisconsin
Rzeki:
 Fond du Lac – rzeka w USA, w stanie Wisconsin
 Fond du Lac – rzeka w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan